Klönne ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Klönne (1931–2015), deutscher Soziologe und Politikwissenschaftler
 August Klönne (1849–1908), deutscher Zivilingenieur, Erfinder, Stahl- und Brückenbauer in Dortmund, der die Firma Aug. Klönne gründete
 Carl Klönne (1850–1915), deutscher Bankier
 Gisa Klönne (* 1964), deutsche Schriftstellerin
 Hugo Klönne (1845–1894), deutscher Stilllebenmaler
 Moritz Klönne (1878–1962), deutscher Ingenieur, Industrieller und Politiker (DVP, DNVP), MdR